Charles Nicolas Joseph de Warzée d'Hermalle (1776-1852), juriste belge ;
 Jérôme de Warzée (né en 1970), humoriste, chroniqueur et animateur de télévision belge ;
  (1877-1931), noble et diplomate belge ;
 Michel de Warzée (né en 1943), directeur de théâtre, comédien et metteur en scène belge ;
 Valérie Warzée-Caverenne (née en 1971), femme politique belge ;
 Willy le Maire de Warzée d'Hermalle (1879-1966), joueur belge de tennis.

Autres 

 , famille noble néerlando-belge ;
 Warzée, section de commune belge.

Patronyme néerlandais